Maciej Jarosz (ur. 1952) – polski chemik
 Maciej Jarosz (ur. 1959) – siatkarz